«Исто́рия Вла́са — лентя́я и лоботря́са»:

 «История Власа — лентяя и лоботряса» — стихотворение для детей Владимира Маяковского (1926).
 «История Власа, лентяя и лоботряса» — детская книга по стихотворению Владимира Маяковского с иллюстрациями Наталии Ушаковой (1927).
 «История Власа — лентяя и лоботряса» — детская книга по стихотворению Владимира Маяковского с иллюстрациями Михаила Скобелева (1976).
 «История Власа — лентяя и лоботряса» — кукольный мультфильм по стихотворению Владимира Маяковского режиссёра Григория Ломидзе (1959).